СП-5:
 СП-5 (патрон) — специальный патрон 9×39 мм.
 Северный полюс-5 (СП-5) — советская научно-исследовательская дрейфующая станция, открытая в 1956 году.

См. также 
 СП
 SP